Cecilia av Baden (Cecilie Auguste), i Ryssland kallad Olga Feodorovna, född 20 september 1839 i Karlsruhe, död 12 april 1891 i Kharkov.  Hon var en rysk storfurstinna, gift 1857 med storfurst Mikael Nikolajevitj av Ryssland och dotter till storhertig Leopold av Baden och Sofia av Sverige.

Biografi 
Cecilia hade en spartansk barndom i Karlsruhe. Hon beskrivs som en temperamentsfull karaktär med skarp hjärna, och gav upphov till en del konflikter vid hovet. 

Hon kom senare i svår konflikt med tsar Alexander III av Ryssland då han beslöt att begränsa antalet storfurstar, vilket skulle få till följd att hennes egna söner inte skulle ärva titeln. Hon bodde 1862–1882 med sin make i Kaukasus, där han var guvernör, och stödde hans reformer i området. Cecilia ägnade sig mycket åt familjen och beskrivs som en dominant förälder; hon sägs ha arrangerat sin dotters äktenskap mot hennes vilja och avled i hjärtinfarkt då hon fick veta att hennes son Michael Michailovitj hade gift sig morganatiskt med Sophie von Merenberg.

Cecilia fick aldrig något hov eller några offentliga uppgifter, men ägnade sig åt en del välgörenhetsprojekt. Hon grundade ett universitet för kvinnor i Tiflis 1864, den första ossetiska skolan för flickor och "Föreningen för återupprättandet av kristendomen i Kaukasus" 1866. Hon var beskyddare för Alexandersjukhuset i Sankt Petersburg från 1884.

Barn 

 Nikolaj Michailovitj (1859–1919)
 Anastasia Michailovna (1860–1922), gift med Fredrik Frans III av Mecklenburg-Schwerin.
 Michael Michailovitj (1861–1929), gift morganatiskt med grevinnan Sophie von Merenberg, grevinna de Torby 1891.
 Georg Michailovitj (1863–1919), gift med Maria av Grekland och Danmark, dotter till Georg I av Grekland.
 Alexander Michailovitj (1866–1933), gift med storfurstinnan Xenia Alexandrovna av Ryssland, dotter till Alexander III av Ryssland.
 Sergej Michailovitj (1869–1918) 
 Alexis Michailovitj (1875–1895)

Anfäder

Referenser

Externa länkar 
 http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1891/pdf/1891_19.pdf

Födda 1839
Avlidna 1891
Ryska storfurstinnor
Kvinnor
Romanov